Бетсі Нагелсен і Елізабет Смайлі були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Нагелсен - з Лорі Макніл, а Смайлі - з Яною Новотною.

Макніл і Нагелсен у чвертьфіналі програли Катрін Суїр і Катрін Танв'є.

Новотна і Смайлі програли в півфіналі парі Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова.

Енн Гендрікссон і Крістіан Жоліссен виграли титул, перемігши у фіналі пару Коде-Кільш і Сукова з рахунком 7–6, 4–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 South Wales Open 1020001145 1988 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд